Бутри́м — українське прізвище, що походить від прізвиська «неохайна» людина.

Відомі носії 

 Бутрим Віталій Миколайович (10 січня 1991 р.н., с. Боромля, Тростянецький район, Сумська область) — учасник Олімпійських ігор в Англії 2012 року та Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи-2013 з бігу на 400 метрів, майстер спорту України міжнародного класу.
 Бутрим Яків (22 жовтня 1895 — † після 1919) — командир 6-го важкого гарматного полку СС Дієвої армії УНР.

Примітки